Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 2006 były 34 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 16 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 2006 został po raz trzeci z rzędu francuski kierowca Sébastien Loeb startujący samochodem Citroën Xsara WRC, wyprzedzając dwóch Finów Marcusa Grönholma i Mikko Hirvonena. Tytuł konstruktorów wygrał zespół Forda, który wyprzedził zespoły Citroëna i Subaru.

Kalendarz 

W sezonie 2006 kalendarz mistrzostw świata składał się z szesnastu rajdów (zawierał te same rajdy co rok wcześniej).

Zgłoszone zespoły i kierowcy

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna kierowców 

Do klasyfikacji mistrza świata kierowców w sezonie 2006 zaliczane było osiem pierwszych miejsc zajętych w rajdzie i punktowane one były według zasady:

Klasyfikacja generalna zespołów 

Do klasyfikacji mistrza świata producentów w sezonie 2006 zaliczane było osiem pierwszych miejsc zajętych w rajdzie przez nominowane załogi i punktowane one były według zasady:

Dla każdego producenta punkty zdobywały tylko dwie załogi nominowane przed każdym rajdem.

Klasyfikacja Junior WRC

Klasyfikacja PWRC

Przypisy 

2006 w sportach motorowych